Irena steht für:
 einen Vornamen, siehe Irene
 Irena (Polen), Ort in der Gmina Zaklików, Powiat Stalowowolski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Irena (Missouri), Ort im Worth County (Missouri), Missouri
 Irena (Gattung), den wissenschaftlichen Namen der Gattung der Feenvögel

IRENA steht für:
 Internationale Organisation für erneuerbare Energien, eine Organisation zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien
 Intensivierte Rehabilitationsnachsorge, ein Programm der Deutschen Rentenversicherung zur ambulanten Nachsorge
 ein EU-Projekt zur Umweltbeobachtung im Bereich Landwirtschaft, siehe Irena (Geoinformationen)

Abkürzung